Der Name Platinum bezeichnet:
 das chemische Element Platin
 ein Album des Musikers Mike Oldfield, siehe Platinum (Album)
 Kurzbezeichnung der Produktionsfirma Platinum Dunes von Michael Bay
 eine Marke für Speichermedien, siehe BestMedia
 eine Bodybuilding- und Lifestylemarke, siehe Uncle Sam
 einen Ort in Alaska, siehe Platinum (Alaska)
 einen japanischen Schreibgerätehersteller, siehe Platinum (Schreibgerätehersteller)
 einen Fußballverein aus Zvishavane, Simbabwe, siehe FC Platinum

Siehe auch: